Renouf ist der Familienname folgender Personen: 

 Dan Renouf (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Michèle Renouf (* 1946),  britisch-australische Holocaust-Leugnerin
 Peter le Page Renouf (1822–1897), britischer Ägyptologe
 Richard Renouf (* 1956), britischer Politiker (Jersey)